Vapors of Morphine ( ) — американская рок-группа, основанная в 2009 году бывшими участниками Morphine, Даной Колли, Джеромом Дюпри и блюзовым гитаристом Джереми Лайонс.

История 
Официально группа была сформирована в 2009 году, когда Дану Колли попросили выступить на фестивале Nel Nome Del Rock Festival в Палестрине (Италия). За десять лет до этого фронтмен группы Morphine, Марк Сэндман, скоропостижно скончался от сердечного приступа во время выступления на этой площадке.

Колли пригласил Джереми Лайонса в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. Также к группе присоединился барабанщик Джером Дюпри. Лайонс попросил своего друга сделать ему двухструнную бас-слайд-гитару и начал разучивать репертуар Morphine. Это давалось Лайонсу непросто, так как ему пришлось осваивать новый инструмент и, кроме того, петь ниже его вокального диапазона.

В начале своего пути группа не могла выбрать название. У них было несколько вариантов: «Members of Morphine & Jeremy Lyons», «Elastic Waste Band» и «The Ever Expanding Elastic Waste Band». В 2014 году кто-то, забывший название группы, спросил Лайонса играет ли он в группе Vapors of Morphine. Это оговорка и повлияла на нынешнее название группы.

Vapors of Morphine гастролировали по США, Южной Америке и Европе. Из самых громких выступлений можно отметить Mês Da Cultura Independente (Сан Паулу, Бразилия, 2014), The New Orleans Jazz & Heritage Festival (США, 2012); Virada Cultural Festival в Сан-Паулу, Бразилии (2012), New Orleans’ Voodoo Experience (США, 2011); и Maquinaria Festival в Сантьяго, Чили (2011).

Барабанщик группы Morphine, Билли Конвэй, часто играет в Vapors of Morphine. В 2012 году студийный барабанщик Джефф Элисон заменял Дюпри, когда тот страдал от тендинита. После этого Джефф стал считаться запасным членом группы.

Дискография 
 The Ever Expanding Elastic Waste Band (под именем Members of Morphine and Jeremy Lyons)
 A New Low (2016)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Vapors of Morphine

Группы блюз-рока из США
Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы из Массачусетса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году